Hofheim am Taunus – città dell'Assia
 Hofheim i.UFr. – città della Baviera